Lamin Darboe ist der Name folgender Personen:

* Lamin Darboe (Gouverneur), gambischer Verwaltungsbeamter 
 Lamin A. Darboe († 2010), gambischer Pädagoge und Sportjournalist
 Lamin S. Darboe, gambischer Seyfo